Il termine civile deriva dal latino civis, cioè cittadino

Società 
 Civile – cittadino che gode dello status giuridico diverso da quello di un militare

Diritto 
 Civile – sinonimo di diritto civile, branca del diritto privato 
 Giurisdizione civile
 Processo civile 
 Processo civile (ordinamento italiano)

Persone 
 Oriana Civile (1980) – cantante e musicista italiana

Altri progetti

Pagine correlate 
 Codice civile